Владимир Александрович Эренбург () — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ четвертого созыва (2003—2007).

Биография 
Окончил Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева по специальности «Инженер-механик». Кандидат экономических наук. Доцент. Работал на Самарском металлургическом заводе начальником управления материально-технического снабжения. C 1993 по 1995 год — исполнительный директор АОЗТ "Компания «АлюминПродукт-Импекс». В 1997 году — генеральный директор ООО «Сибирский алюминий». С 1998 по 2000 год возглавлял в группе «Сибирский алюминий» управление по работе с государственными органами. В 2000 году — вице-президент группы, замдиректора департамента внешних связей.

В 2001 году возглавил холдинг «Евросибэнерго», занял пост вице-президента и замгендиректора по энергетике компании «Базовый элемент», избран в состав совета директоров ОАО ГАЗ.

Депутат государственной думы 
В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ четвёртого созыва от избирательного объединения Партия «Единство» и «Отечество» — Единая Россия. Член фракции «Единая Россия». Член Комитета Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму.

Примечания

Ссылки 
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва